

Geografia
 Cuthbert – città statunitense della Georgia
 Holme St Cuthbert – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, contea della Cumbria
 Saint-Cuthbert – comune del Canada, provincia del Québec

Onomastica
 Cuthbert – forma inglese del nome proprio di persona italiano Cutberto

Persone
 Alex Cuthbert, propr. Alexander Charles Cuthbert (1990) – rugbista a 15 britannico
 Betty Cuthbert, propr. Elizabeth Alyse Cuthbert (1938-2017) – velocista australiana
 Cuthbert di Canterburyo Cuberto (...-760) – arcivescovo anglosassone
 Cuthbert di Lindisfarne o Cuberto (634-687) – monaco e vescovo anglosassone
 Elisha Cuthbert (1982) – attrice canadese
 Erin Cuthbert (1998) – calciatrice scozzese
 Ian Holm Cuthbert (1931-2020) – attore britannico
 Juliet Cuthbert (1964) – ex velocista giamaicana
 Ross Cuthbert (1892-1970) – hockeista su ghiaccio britannico
 Scott Cuthbert (1987) – calciatore scozzese

Altro
 Il colpo di Cuthbert – raccolta di racconti in lingua inglese di P. G. Wodehouse